Сапонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 30 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сапонкур на сайті французького Національного інституту географії
 Сапонкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сапонкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сапонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сапонкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона